Hiperíon (satèl·lit), un dels satèl·lits de Saturn
 Hiperíon (tità), un dels titans de la mitologia grega